Vauciennes, commune française de la Marne
 Vauciennes, commune française de l'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France